Southern Canal ist der Name folgender Kanäle in den Vereinigten Staaten:

 Southern Canal (Arizona) im Maricopa County, Arizona
 Southern Canal (New Mexico) im Eddy County, New Mexico
 Columbia Southern Canal im Deschutes County, Oregon